Oreavu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Oreavu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Oreavu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea